Митрофан Митрофанович Щепкин ( — ) — русский агроном, животновод.

Биография 
Сын М. П. Щепкина родился  года. Окончил 1-ю Московскую гимназию (1889) и юридический факультет Московского университета (1894).

Сначала служил в Коломенском земстве; был гласным Коломенского уездного и Московского губернского собраний, членом экономического совета и финансовой комиссии Московского губернского земства. Вскоре вступил в Московское общество сельского хозяйства и возглавил Комитет скотоводов при этом обществе. Организовал племенной свиноводческий завод в селе Большое Алексеевское Коломенского уезда (1905). Принимал участие в руководстве Голицынскими высшими сельскохозяйственными курсами; занимал должность директора Земледельческой школы при Московском обществе сельского хозяйства (1907—1920), затем председателя организационного комитета (ректора) Московского высшего зоотехнического института (1920—1921).  журнала «Вестник животноводства» (1913—1917).

Состоял в Конституционно-демократической партии со дня её образования, но уже с 1907 года интерес к политической деятельности утратил. Был арестован 27 августа 1921 года вместе с другими членами Всероссийского Комитета помощи голодающим; содержался во Внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке. Освобожден 10 октября того же года по ходатайству заместителя наркома земледелия Н. Осинского (В. В. Оболенского).

Библиография 
 Молочные шортхорны. Из впечатлений по поездке в Англию летом 1912 г. — : т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913. — 63 с.: ил., табл.
 Беженцы и организация помощи им в связи с работами Особого совещания. — : Московская гор. тип., 1916. — 98 с.
 Избранные сочинения / [Под ред. проф. П. Н. Кудрявцева]. — : Сельхозгиз, 1960. — 382, [18] с., 1 л. портр.
 Из наблюдений и дум заводчика. — : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1915. — 44 с., 14 л. ил.: схем.
 : Сельхозгиз, 1947. — 62 с., 14 л. ил.
 : Гос. изд-во сельскохозяйственной литературы, 1947. — 61 с.
 Как следует выбирать свиней на племя и на откорм: С портр. автора и 6 рис. — : Тип. Арнольдо-Третьяковск. ин-та глухонемых, 1922. — 36 с.: ил., портр.

Литература 
 Некролог // Вестник Сельского Хозяйства. — 1921. — № 7. — С. 2.

Ссылки 
 Биография из Архива Александра Н. Яковлева.

Выпускники 1-й Московской гимназии
Агрономы по алфавиту
Преподаватели вузов Москвы
Кадеты
Репрессированные в СССР
Похороненные в некрополе Донского монастыря